Maciej Pstrokoński (zm. 1609) –  biskup przemyski i włocławski, kanclerz wielki koronny, podkanclerzy koronny, referendarz wielki koronny 
 Maciej Patrycy Pstrokoński (zm. 1642/1643) – stolnik, podstoli i łowczy sieradzki
 Maciej Pstrokoński (zm. 1707) – wojewoda brzeskokujawski, kasztelan spicymierski, stolnik gostyniński